Гэри Хэмбург () — американский , специалист по России. Доктор философии, профессор.

История 

Окончил Стэнфордский университет получив в 1972 и 1978 годах бакалавр и магистра искусств соответственно. и там же в 1978 году получил степень доктора философии. В университете изучал современную историю России под руководством Теренса Эммонса. Также учился по грантам Фулбрайта в России в СПбГУ (у Б. В. Ананьича) и МГУ (у Л. Г. Захаровой и Н. М. Пирумовой).

В 1979—2004 годах — преподаватель современной российской и европейской истории в Университете Нотр-Дам (США). Был научным руководителем трёх докторских диссертаций.

С 2004 года — именной профессор  (Claremont McKenna College), где также преподаёт современную (с 1700 года) российскую и европейскую историю.

В начале своей карьеры его исследования были сосредоточены на политических движениях конца царской России, но с середины 1980-х Хэмбург переключился на интеллектуальную историю. Он также интересуется современным исламом.

Автор нескольких книг о СССР и России.

Женат, двое детей.

Ссылки 
 На сайте Claremont McKenna College

Выпускники Стэнфордского университета
Доктора философии
Специалисты по истории России